Nysätra landskommun kan avse:

Nysätra landskommun, Uppland
Nysätra landskommun, Västerbotten